Odenkirk ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Odenkirk (* 1965), US-amerikanischer Comedy-Autor
 Bob Odenkirk (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian, Autor, Regisseur und Filmproduzent
 Naomi Odenkirk, US-amerikanische Filmproduzentin